Cimarron – rzeka w USA
 Cimarron – rasa koni
Miejscowości w USA:
 Cimarron – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Gray
 Cimarron – wieś w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Colfax
Gminy w USA:
 Cimarron (ang. Cimarron Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Gray
 Cimarron (ang. Cimarron Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Meade
 Cimarron (ang. Cimarron Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Morton
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Cimarron (ang. Cimarron County) – w stanie Oklahoma
Filmy pt. Cimarron:
 Cimarron z roku 1931 w reż. Wesleya Rugglesa
 Cimarron z roku 1960 w reż. Anthony'ego Manna